Villanueva del Arzobispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Arzobispo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Villanueva del Arzobispo (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar